Sãojorgense – abitanti di São Jorge (Brasile)
Sãojorgense – abitanti di São Jorge do Ivaí